Příjmení Wessel nosí více významných osobností:

 Caspar Wessel (1745–1818) – norsko-dánský matematik, kartograf a geodet
 Ellisif Wessel (1866–1949) – norská spisovatelka, fotografka, odborářka a politička
 Friedrich Wessel (* 1945) – západoněmecký a německý sportovní šermíř
 Horst Wessel (1907–1930) – německý nacista, příslušník SA a autor textu písně Die Fahne hoch (známé též pod názvem Horst-Wessel-Lied)
 Martin Schulze Wessel (* 1962) – německý historik
 Peter Wessel Tordenskjold (1690–1720) – norský šlechtic a admirál